My Contribution to the Global Warming è un album del DJ e produttore francese Étienne de Crécy.

Tracce

Collegamenti esterni 
 https://www.discogs.com/Etienne-De-Cr%C3%A9cy-My-Contribution-To-The-Global-Warming/master/436833